Le elezioni comunali in Liguria del 2018 si tennero il 10 giugno, con ballottaggio il 24 giugno.

Genova

Sestri Levante

Imperia

Imperia

Ballottaggio

La Spezia

Sarzana 

Ballottaggio

Liguria
2018